Luis Chiriboga puede referirse a:
Luis Chiriboga Acosta, dirigente de fútbol ecuatoriano.
Luis Chiriboga Izquierdo, escritor y profesor universitario ecuatoriano.